Ossidiana – vetro vulcanico
 Ossidiana – film del 2007 diretto da Silvana Maja
 Ossidiana – album dei Folkstone del 2017